Wasilij Pietrow (1917–2014) – radziecki i rosyjski dowódca wojskowy, marszałek Związku Radzieckiego
 Wasilij Pietrow (1918–2003) – radziecki generał porucznik, funkcjonariusz NKWD i KGB
 Wasilij Pietrow (1922–2003) – radziecki generał pułkownik artylerii
 Wasilij Pietrow (fizyk) – rosyjski fizyk (1761–1834)

Zobacz też
 Wasili Pietrow (ur. 1944) – polski inżynier chemik i polityk, prezydent Tarnobrzega